Примера Дивисьон Чили 2001 () — 70-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

2001
Чили
2001 год в Чили